Христиан Шванебах:
 Шванебах, Христиан Антонович (1808—1872) — чиновник по особым поручениям при принце П. Г. Ольденбургском, брат Фридриха Шванебаха.
 Шванебах, Христиан Фёдорович (1763—1820) — инженер-генерал-майор, генерал-инспектор Инженерного корпуса

Примечания